Finalen av Copa Libertadores 1976 spelade för att kora en vinnare i tävlingen. Matcherna spelades mellan brasilianska Cruzeiro och argentinska River Plate, som Cruzeiro segrade i efter en avgörande playoffmatch.

Tidigare finaler

Regler
Finalen spelas över två matcher, en hemma och en borta. Den som har flest poäng i dubbelmötet vinner. Om lagen har lika många poäng spelas en playoffmatch på en neutral plan. Målskillnad används som en sista utväg.

Finalen

Första matchen

Andra matchen

Playoff

Externa länkar
Copa Libertadores 1976 på rsssf.com

Sport i Buenos Aires
1976 i Brasilien
1976 i Argentina
Cruzeiro Esporte Clube
CA River Plate (Argentina)
Fotbollsåret 1976